WEITERLEITUNG Förderstiftung konservative Bildung und Forschung#Kulturpreis